Cerro Alto kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cerro Alto, Guerrero, ort, 
 Cerro Alto, Veracruz, ort, 
 Cerro Alto, Michoacán de Ocampo, ort, 
 Cerro Alto, Oaxaca, ort, 
 Cerro Alto, Hidalgo, ort,